Elizondo es un apellido de origen vasco-navarro que en euskera significa "junto a la iglesia". Puede hacer referencia a:

Lugares
Elizondo, localidad perteneciente a la Comunidad Foral de Navarra.

Otros
Ducado de Elizondo, título nobiliario español.

Referencias